Lotar – variante in diverse lingue dl nome proprio di persona Lotario
Lotar – palude situata nel Pervomajskij rajon (Oblast' di Tomsk, Russia)
Lotar – nome berbero del sintir, strumento musicale nordafricano
Eli Lotar – fotografo e cinematografo francese
Marina Lotar – modella, attrice cinematografica e attrice pornografica svedese naturalizzata italiana
Peter Lotar – scrittore, traduttore, attore e regista austroungarico

Pagine correlate
Lotario
Lothar